Lifton ist der Familienname folgender Personen:

 Betty Jean Lifton (1926–2010), US-amerikanische Autorin, propagierte offene Adoption
 Richard P. Lifton (* 1953), US-amerikanischer Nephrologe und Genetiker
 Robert Lifton  (* 1926), US-amerikanischer Psychiater